Mooster steht für:
 Mooster (Ruhner Berge), Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Mooster, Heide- und Moorlandschaft im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Moosterbach (auch: Mooster), Nebenfluss der Elde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Moster